METI - аббревиатура со значениями:

 METI ( — послания внеземным цивилизациям) 
 Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ()